Kerben kan syfta på:

Geografi

Kirgizistan 

 Kerben, Kirgizistan, Zjalal-Abad, Aksyjskij Rajon,

Tyskland 

 Kerben, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Mayen-Koblenz i Rheinland-Pfalz,